Села в Україні:
 Вовчий Яр — Донецька область, Краматорський район
 Вовчий Яр — Харківська область, Балаклійський район
 Вовчий Яр — Харківська область, Куп'янський район

Колишні назви:
 Вовчий Яр — історична назва селища міського типу Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області

Річка:
 Вовчий Яр — річка на Харківщині

Місцевість:
 Вовчий яр — місцевість у Києві.